У́дима:
 Удима — река в Котласском районе Архангельской области.
 Удима — станция Северной железной дороги.
 Удима (Удимский) — посёлок в Котласском районе Архангельской области.